Nicola Bellomo − włoski generał
 Nicola Bellomo − włoski piłkarz